Nils Nyström kan avse:

 Nils Nyström (1873–1947), protokollsekreterare och målare
 Nils Nyström (konstnär) (1922–1977), målare, grafiker och tecknare